Liste der Kirchengebäude im Dekanat Wolfratshausen im Erzbistum München und Freising.

Liste

Siehe auch 
 Liste von Sakralbauten in Deutschland

Weblinks 

!Liste Dekanat Wolfratshausen
Liste (römisch-katholische Kirchengebäude)
Liste (Kirchengebäude nach kirchlicher Verwaltung)
Liste (Kirchengebäude in Deutschland)